General Mosconi puede hacer referencia:
 a Enrique Mosconi, militar argentino, fundador y primer director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF);
 a General Mosconi (Chubut), localidad de la provincia del Chubut, Argentina;
 a General Mosconi (Formosa), localidad de la provincia de Formosa, Argentina;
 a General Mosconi (Salta), localidad de la provincia de Salta, Argentina; o
 a General Mosconi (buque), buque tanque de YPF.